Archippe ou Archippos peut désigner :

Prénom 
Archippe est un prénom désuet d'origine grecque (). Diogène Laërce précise que le prénom fut abandonné par l'usage en raison de son caractère hybride : il était porté dans la Grèce antique autant par des hommes que des femmes.

Personnalités 
 Archippe est un poète comique athénien de l'Ancienne Comédie (fin ).
 Archippé est la femme du célèbre banquier athénien Pasion ().
 Archippe de Tarente, philosophe pythagoricien rescapé du massacre de Milon ().
 Archippe (), fils de saint Philémon et disciple de saint Paul.
 Archippe de Cymé, évergète de la cité de Cymé en Éolide ().

Prénom grec
Prénom masculin